Голембиовский () – польская фамилия.

Известные носители 
 Голембиовский, Александр Николаевич (род. 1946) — советский хоккеист.
 Голембиовский, Игорь Несторович (1935—2009) — советский и российский журналист.
 Голембиовский, Лукаш (1773—1849) — польский историк, этнограф, библиотекарь, переводчик, мемуарист, участник восстания Костюшко 1794 года.
 Голембиовский, Станислав Иванович (1888 — ?) — российский офицер, военный лётчик, Георгиевский кавалер.
 Голембиовский, Станислав Станиславович (1918 — 1995) — советский конструктор боеприпасов.

См. также 
 Голимбиевский